Бі́лий дім — назва, яку мають деякі відомі будинки у світі.

Білий дім () — резиденція президента США, Вашингтон.

Білий дім () — будинок уряду Російської Федерації, Москва.